Ольше́вский () — польская фамилия. Женская форма — .

Известные носители

А 
 Ольшевский, Александр Васильевич (1920—1973) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
 Ольшевский, Александр Николаевич (род. 1982) - белорусский мини-футболист, капитан Сборной Беларуси
 Ольшевский, Альфонс (род. 1916) — польский яхтсмен, участник летних Олимпийских игр 1936 года.
 Ольшевский, Анджей (1931—2021) — польский хирург, посол на Сейм.
 Ольшевский, Андрей (род. 1979) — белорусский футболист.

В 
 Ольшевский, Вадим Рудольфович (род. 1961) — американский математик, профессор факультета математики Университета Коннектикута.
 Ольшевский, Владимир Антонович (1873—1933) — украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, участник Первой мировой войны, полковник царской армии.

И 
 Ольшевский, Иван Антонович (около 1800—после 1833) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, капитан-лейтенант.

К 
 Ольшевский, Каэтан-Болеслав Владиславович (1858—1944) — русский и польский генерал.
 Ольшевский, Кароль Станислав (1846—1915) — польский физик и химик.

М 
 Ольшевский, Марцелин Матвеевич (1796—1866) — генерал-лейтенант, участник покорения Кавказа.
 Ольшевский, Мелентий Яковлевич (1816—1895) — русский военный писатель, генерал.
 Ольшевский, Михал (род. 1989) — польский шахматист, гроссмейстер (2009).

Р 
 Ольшевский, Рудольф Александрович (1938—2003) — русский поэт, прозаик и журналист, переводчик.

Х 
 Ольшевский, Хенрик (1932—2021) — польский юрист, действительный член Польской Академии Наук.

Я 
 Ольшевский, Ян (1930—2019) — премьер-министр Польши в 1991—1992 гг.



См. также 
 Альшевский
 Олишевка